Rossano  puede referirse a:

 Rossano, localidad de la provincia de Cosenza, región de Calabria.
 Rossano Veneto, municipio italiano de la provincia de Vicenza, región de Véneto.
 Corigliano-Rossano, comuna italiana de la provincia de Cosenza, región de Calabria.